Ипсилон:
 Ипсилон — 20-я буква греческого алфавита.
 Ипсилон — обозначения звёзд буквами греческого алфавита, например, ипсилон Андромеды и т. п.
 Мост Ипсилон — мост в Норвегии.